Система вещей () — книга социолога Жана Бодрийяра, изданная в 1968 году. Книга основана на докторской диссертации Бодрийяра, которая была защищена в диссертационным совете, включавшем Анри Лефевра, Ролана Барта и Пьера Бурдье.

Содержание 
В своих ранних книгах, таких как «Система вещей», «К критике политической экономии знака» () и «Общество потребления: его мифы и структуры» (), Бодрийяр фокусируется на потреблении и на том, как разные объекты потребляются по-разному. При этом он показывает, что в потреблении участвует каждый член общества, причём это может происходить и неосознанно.

В то время политические взгляды Бодрийяра слабо ассоциировались с марксизмом (и ситуационизмом), но в этих книгах он значительно отличался от Карла Маркса. Для Бодрийяра, как и для ситуационистов, главным двигателем капиталистического общества было потребление, а не производство.

Первое издание 
 Baudrillard, Jean. Le Système des Objets. Paris: Gallimard, 1968. 288 p.

На русском языке 
 Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. с фр., и сопр. ст. С. Зенкина. М.: «РУДОМИНО», 1995. 168 с.

Примечания 

Жан Бодрийяр
Общество потребления